Мали́новка — село в Шелаболихинском районе Алтайского края, Россия. Входит в состав Новообинцевского сельсовета.

История 
Согласно данным Шелаболихинского районного музея деревня Малиновка основана в 1912 году. Первое документальное упоминание о поселке относится к началу 1917 года, когда проводилась перепись: в поселке насчитывалось 31 хозяйство, население составляло 235 человек.

Поселение упоминается как деревня и как поселок. Кроме имени Малиновка она имела название Самодуровка, Самодурка, согласно данным «ойконимического словаря».

География 
Село находится возле озера Малиновое, расположенное в верховьях реки Слезянка.

 Уличная сеть

В селе 1 улица — Малиновская.

 Расстояние до

 районного центра Шелаболиха — 9 км.
 краевого центра Барнаул — 68 км.

 Ближайшие населенные пункты

Новообинцево — 3 км, Боровиково — 6 км, Иня — 11 км, Сибирка — 16 км, Елунино — 17 км Кучук — 18 км.

Население

Инфраструктура 
Торговлю продуктами питания и розничными товарами осуществляет Шелаболихинское районное потребительское общество, оно же ведет заготовительно-перерабатывающую деятельность. Школьники посещают «Новообинцевскую среднюю общеобразовательную школу».

Транспорт 
К селу есть подъезд: автомобильная дорога К-02 Новообинцево-Малиновка. Основная региональная дорога: P480 Барнаул-Камень-на-Оби-Новосибирск.

Примечания 

Населённые пункты Шелаболихинского района